Araç (district), een Turks district in de provincie Kastamonu
 Araç (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Araç